China Butte bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 China Butte (Kanada), in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 China Butte (Idaho)	
 China Butte (Wyoming)